

События 
 6 — Консулы Децим Лелий Бальб и Гай Антистий Вет.
 6 — Тиберий получил полномочия трибуна на 5 лет. Тиберий удаляется на Родос. Иудея переходит под прямой контроль римских прокураторов.
 Тиберий уезжает в добровольную ссылку на Родос.
 6—4 — Наместник Сирии П.Квинтилий Вар.
Китай:
 6—1 — Император Китая Ай-ди (Лю Синь).

Родились 
 Азиний Галл — древнеримский государственный деятель из знатного плебейского рода Азиниев.

Скончались 
 Бань-Цзе-Юй — одна из первых известных поэтесс в китайской истории.
 Лю Сян (историк) — выдающийся китайский историк, текстолог.

См. также